Mixer kan syfta på: 

 Mixer (köksmaskin) – en köksmaskin bestående av ett kärl med motordrivna mycket vassa knivar
 Mixer (elektronik) – en krets som blandar två frekvenser

 Mixerbord – en enhet för att styra hur ljud från olika ljudkällor
 Ljudmix – en procedur oftast utförd av ljudtekniker där elektroakustiskt ljud mixas ihop till en helhet
 Mixer - ett yrke, se ljudtekniker